Rendezvous with Rama steht für:

 Rendezvous with Rama, Originaltitel von Rendezvous mit 31/439, Roman von Arthur C. Clarke (1972)
 Rendezvous with Rama (Computerspiel), Computerspiel (1984)